Die Senatoren im 42. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1870 und 1871 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 42. Kongresses ging vom 4. März 1871 bis zum 3. März 1873. Seine erste Tagungsperiode fand vom 4. März bis zum 20. April 1871 in Washington, D.C. statt, eine Sondersitzung vom 10. bis zum 27. Mai 1871. Die zweite reguläre Sitzungsperiode fand statt vom 4. Dezember 1871 bis zum 10. Juni 1872, die dritte vom 2. Dezember 1872 bis zum 3. März 1873.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 41. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 62 Republikaner und zwölf Demokraten. Lyman Trumbull, Carl Schurz und Charles Sumner werden in der Tabelle als Vertreter der Liberal Republican Party geführt, da sie führende Vertreter dieser kurzlebigen Partei waren. Alle drei waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden. Das Biographical Directory des Kongresses führt Schurz durchgehend als Republikaner, Sumner erst im 43. Kongress als Liberalen Republikaner und Trumbull im 42. Kongress als Demokraten. Wenn man dieser Deutung folgt, müssen die folgenden Zahlen entsprechend korrigiert werden. Aus allen Quellen ergibt sich jedoch ihre Opposition zur Politik von Präsident Grant und die Unterstützung seines Gegenkandidaten Horace Greeley im Wahlkampf 1872.

Bei den Wahlen 1870 und 1871 gewannen die Demokraten vier Sitze von den Republikanern. Zwei Sitze gingen den Demokraten, einer den Republikanern verloren, weil die Parlamente in Georgia, Virginia und North Carolina nicht ordnungsgemäß bzw. nicht rechtzeitig genug gewählt hatten. In Mississippi war der Republikaner James L. Alcorn zwar rechtzeitig gewählt worden, trat sein Amt aber zunächst nicht an, um weiter als Gouverneur des Staates zu amtieren. Damit saßen zu Beginn des Kongresses 56 Republikaner (mit Liberalen Republikanern) und 14 Demokraten im Senat, vier Sitze waren vakant. Bis zum Beginn der ersten Tagungsperiode konnten die Demokraten zwei der vakanten Sitze gewinnen, Alcorn trat als Gouverneur zurück, so dass 57 Republikanern und 16 Demokraten im Senat saßen, ein Sitz war vakant. Anfang 1872 wurde ein Demokrat für den letzten vakanten Sitz gewählt. Nach der Spaltung der Republikaner 1872 saßen 54 Republikaner, 17 Demokraten und drei Liberale Republikaner im Senat. Im Dezember 1872 und unmittelbar vor Ende des Kongresses im März 1873 traten zwei Republikaner zurück, deren Sitze nicht sofort neu besetzt wurden. Damit saßen am Ende des 42. Kongresses 52 Republikaner, 17 Demokraten und drei Liberale Republikaner im Senat, zwei Sitze waren vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 42. Kongresses war Schuyler Colfax Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Während des Kongresses wurde Henry B. Anthony mehrfach in dieses Amt gewählt, nämlich vom 10. bis 12. März, vom 17. April bis zum 9. Mai, vom 23. Mai bis zum 3. Dezember 1871, vom 23. Dezember 1871 bis zum 7. Januar 1872, vom 8. Juni bis zum 1. Dezember, vom 4. bis zum 8. Dezember und vom 13. bis zum 15. Dezember 1872, vom 20. Dezember 1872 bis zum 5. Januar 1873 sowie am 24. Januar 1873.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, der Republikanischen Partei oder der Liberal Republican Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1875 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1877 und die der Klasse III bis zum 3. März 1873. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Trumbull, Schurz und Sumner waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden
 b) Clayton trat sein Amt nach anderen Quellen bereits am 4. März an
 c) Alcorn war zwar gewählt, blieb aber bis zur ersten Tagungsperiode des Kongresses Gouverneur von Mississippi; trat sein Amt nach anderen Quellen bereits am 1. Dezember an
 d) Nye und Stewart traten ihre Ämter erst am 1. Februar 1865 an

Einzelnachweise 

042
Vereinigte Staaten, Senat #042
Senatoren 042